Into the Labyrinth (álbum de Dead Can Dance) - de 1993
Into the Labyrinth (álbum de Saxon) - de 2009

Desambiguação